mie (voedsel), een Chinees deegwaarproduct
Mie (prefectuur), een prefectuur van Japan
Mie (Oita), een gemeente in de Japanse prefectuur Oita 
Maria, een meisjesnaam

Personen met de achternaam Mie
Gustav Mie, een Duitse natuurkundige
Mariska de Mie, een Nederlandse schaakster